

Нью-Флоренс — місто, штат Міссурі
 Нью-Флоренс — місто, штат Пенсільванія